Csehország
 Strážnice, település a Hodoníni járásban
 Strážnice, Vysoká településrésze a Mělník járásban
 Strážnice, Opava településrésze az Opavai járásban